Schtschaslywe (ukrainisch ; russische Entsprechung Stschastliwoje/Счастливое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Schtschaslywe (Bachtschyssaraj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj
 Schtschaslywe (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Schtschaslywe (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Schtschaslywe (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw (bis 2016 Karlo-Marksiwke)
 Schtschaslywe (Boryspil), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
 Schtschaslywe (Shuriwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka
 Schtschaslywe (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Schtschaslywe (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Schtschaslywe (Beresanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka
 Schtschaslywe (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Schtschaslywe (Mukatschewo), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo

 Schtschaslywe (Cherson), Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Schtschaslywe (Baschtanka), Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka